«Тото совершает поездку по Италии» () — итальянский фильм 1948 года режиссёра Марио Маттоли, посвящённый итальянской велогонке Джиро д’Италия. Это первый фильм, где имя Тото также появляется в названии.

Сюжет 
Профессор Казамандреи, учитель в средней школе Брешии, участвует в качестве члена жюри на конкурсе красоты, где влюбляется в Дориану, они тоже под присягой (?), и признается ей в любви. Она, при виде смешного профессора, дразнит его и говорит, что готова выйти за него замуж только после того, как он выиграет Джиро д’Италия. Профессор, не в состоянии ездить на велосипеде, но безумно влюблённый, готов на всё, чтобы выиграть гонку и завоевать сердце Дорианы, до тех пор, пока о его желание продать даже "душу дьяволу" не узнаёт истинного дьявола, Филиппо Космедин, который предлагает ему контракт.

Неизвестный профессор, подписав договор, начинает легко выиграть все этапы, к удивлению всех, и неудовольствию многих чемпионов, принимающих участие. Договор с дьяволом, однако, включает в себя не только победу в Джиро и долгую и счастливую жизнь вместе с Дорианой, о чём профессор мечтал: контракт, подписанный кровью предусматривает, что после окончания гонки дьявол немедленно возьмёт на душу жертвы иначе его ждёт немедленная смерть и проклятье.

Профессор, осознавая трагическую ситуацию, старается всячески не выиграть, даже с помощью  той же Дорианы - после рассказа о пакте с дьяволом, влюбляется в него -  её сестра Гиселлаa, новоизбранная Мисс Италия и их приятеля-журналиста Бруно, но с плохими результатами.

До последнего этапа гонки он прочно удерживает розовую майку. В день заключительного этапа Казамандреи, кажется, уже ничего не помешает выиграть и попасть в Ад, но, оказывается, провиденциальное вмешательство его матери, которая хитростью усыпляет Космедина и делает так, чтобы воспользоваться сверхъестественными способностями последнего, чтобы сбить своего сына, в нескольких метрах от финиша: женщины, вы знаете, и особенно матери, они знают больше дьявола. Всё заканчивается хорошо: профессор обручается с Дориной и Гиселла с Бруно, а Космедин раскаялся и получает шанс искупить свою вину работая в качестве прислуги в дом миссис Казамандреи. Остается неясным, кто Коппи или Бартали выиграл Джиро. Фильм заканчивается песней-пародией на розовую майку воздушного "Севильского Цирюльника" Россини с Тото, которыю поют поочередно баритоном и сопрано.

В ролях

Интересные факты 
 В фильме снялись многие известные велосипедисты того времени в качестве самих себя: Фаусто Коппи, Джино Бартали, Джанкарло Аструа, Луисон Бобе, Ферди Кюблер, Фьоренцо Маньи, а также чемпион Мира Алберик Схотте.
 Это один из немногих фильмов Тото, снятый  преимущественно вне помещения, а также в различных областях Италии: Стреза, Болонья и Милан.
 Автогонщик Тацио Нуволари также отметился небольшим камео в фильме, как и известные представители других видов спорта.
 Фульвия Франко, сыгравшая в фильме Мисс Италии, победила в 1948 на данном конкурсе. 
 Луиджи Катони играет императора Нерона, а Карло Нинки - Данте, которые зачитывают титры и смотрят на происходящее в фильме из обсерватории.

Примечания

Ссылки 
 Totò al giro d'Italia Кадры, фотографии, видеофрагменты, плакаты
 Кадры и видео http://www.antoniodecurtis.org/giro.htm
 (англ.) на сайте Internet Movie Database
 Totò al giro d'Italia Место проведения, пресс-релизы, критика, видео и разное
 [www.kinopoisk.ru/film/27072/ Фильм на kinopoisk.ru]
  Фильм на cinematografo.it

Фильмы об Италии
Фильмы Италии 1948 года
Фильмы о велоспорте
Джиро д’Италия